Mojotengah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mojotengah, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Mojotengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,15, long 109,87), 
 Desa Mojotengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,12, long 109,88), 
 Desa Mojotengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,66, long 112,30), 
 Desa Mojotengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 112,72), 

Robotskapade Indonesienförgreningar